Fulgura frango (lat. „Ich breche die Blitze“) ist
 ein Teil des Mottos von Schillers Das Lied von der Glocke
 ein Hamburger Kleinverlag (siehe Robert Wohlleben)